De Ruyter est un nom néerlandais qui renvoie :
à un rôdeur ou un écuyer ou soldat à cheval (du ruiter ou ancien néerlandais rut(t)er) ;
au prénom germanique Rhoterius (Hruadharius: gloire + armée)

Le nom se décline :
soit avec un -u-, -uy-, -ui- ou -uij-
avec ou sans un -e final
avec un -t- ou deux -tt-
avec éventuellement un suffixe génitif -s
avec ou sans l'article De

 André Ruyters (1876-1952), est un écrivain belge.
 Brecht Ruyters (1993-), est un coureur cycliste belge.

Patronyme flamand